

Geografia 
 Wader – uadi nella zona di Gibuti

Persone 
 Hannes Wader – cantautore tedesco

Televisione 
 Cantina Wader – serie televisiva tedesca trasmessa dal 2018 al 2019 dall'emittente ARD